Francisco Pizarro puede referirse a:

 Francisco Pizarro, explorador y conquistador español célebre por haber liderado la conquista del Perú.
 Francisco Pizarro, futbolista chileno.
 Francisco Pizarro, municipio de Colombia.
 Francisco Pizarro Fortunat, exfutbolista peruano.
 Jirón Francisco Pizarro, calle de la ciudad de Trujillo, en el Perú.
 Una de las tres estatuas ecuestres dedicadas al conquistador español esculpidas por el estadounidense Charles Cary Rumsey.
 Francisco Pizarro Martínez, diplomático mexicano